Коростовец:

Населённые пункты

Россия 
 Коростовец — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Коростовец — деревня в Новоржевском районе Псковской области.

Фамилия 
 Коростовец, Владимир Константинович (1888—1953) — журналист, публицист, политический и общественный деятель.
 Коростовец, Иван Яковлевич (1862—1933) — русский дипломат.
 Коростовец, Измаил Владимирович (1863—1933) — русский генерал, эстляндский губернатор, сенатор.
 Коростовец, Людмила Ивановна (1794—1883) — русская писательница.